Celsinho Silva (Rio de Janeiro, ) é um músico, compositor e produtor de música popular brasileira.

Discografia 
”Conjunto Época de Ouro”
”Meu tempo é hoje”
”Nó em Pingo D'Água interpreta Paulinho da Viola”
”Domingo na geral”
”Café Brasil - Conjunto Época de Ouro e Convidados”
”Café Brasil”

Músicos do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Produtores musicais do Rio de Janeiro (estado)
Músicos de música popular brasileira
Naturais da cidade do Rio de Janeiro